Municipio de Congress puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Congress (condado de Morrow, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Morrow.
 Municipio de Congress (condado de Wayne, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Wayne.